Суперкубок Малайзії з футболу 2016  — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 лютого 2016 року між чемпіоном Малайзії клубом Джохор Дарул Тазім та володарем кубка Малайзії клубом Селангор.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на soccerway
 Матч на rsssf

2016
Малайзія
Лютий 2016
2016 у малайзійському спорті